Тайрон Хилл (; родился 19 марта 1968, Цинциннати, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позиции тяжёлого форварда.

Ссылки 
 
 Career statistics at Basketball-reference.com
 Исторический профайл на сайте НБА

Баскетболисты США
Игроки «Ксавье Маскетирс» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Майами Хит»
Баскетбольные тренеры США
Выпускники Университета Ксавье